Prolecithophora är en ordning av plattmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Prolecithophora i klassen virvelmaskar, fylumet plattmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Prolecithophora 20 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Virvelmaskar
Prolecithophora